Pont-l’évêque, normandiai régióból származó védett nevű  francia sajt

 Franciaország
Pont-l’Évêque, település Calvados megyében
Pont-l’Évêque, település Oise megyében